29-й выпуск  Париж — Рубе — шоссейной однодневной велогонки по дорогам Франции. Гонка прошла 8 апреля 1928 года.

Участники 
Стартовало 89 велогонщиков, финишировало - 52.

Маршрут

Ход гонки

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Париж — Рубе 1928 на FirstCycling
 Париж — Рубе 1928 на CycleBase
 
 
  
  Париж — Рубе 1928 на Bikeraceinfo
 Страницы истории велоспорта: Париж-Рубэ-1928 на Velolive

Апрель 1928 года